Santana da Vargem kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santana da Vargem (ort), Minas Gerais, 
 Santana da Vargem (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar